Wammerl steht in der regionalen Küche für:
 frischen oder geräucherten Schweinebauch
 Querrippe oder Rinderbrust vom Kalb
 Bauchfleisch von Kalb und Lamm

Siehe auch:
 
 Wamme